Ветчинкин — фамилия. Известные носители:
 Ветчинкин, Алексей Петрович (1916—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Ветчинкин, Владимир Петрович (1888—1950) — ученик Н. Е. Жуковского
 Ветчинкин, Григорий Петрович — Герой Советского Союза
 Ветчинкин, Кузьма Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Ветчинкин, Михаил Николаевич (1902—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Ветчинкин, Николай Дмитриевич (1916—1992) — строитель, Герой Социалистического Труда.

Топонимы:
 Ветчинкин  — кратер на обратной стороне Луны.